Дисоціація — розкладання молекул на простіші молекули, атоми, атомні групи або іони
 Електролітична дисоціація — явище розпаду нейтральних молекул на іони, що відбувається в електролітах
 Дисоціація — психічний процес, який належить до захисних механізмів психіки

Див. також 
 Дисоціація мінералів